19001–19500. • 19501–20000.

A Naprendszer kisbolygóinak listája